Armand Esders (1889-1940), industriel français ;
 Stefan Esders (1852-1920), homme d'affaires belgo-autrichien.